Coello (municipi), municipi de Colòmbia al departament de Tolima
 Riu Coello, riu de Colòmbia al departament de Tolima
 Claudio Coello (Madrid, 1642 - 1693), pintor barroc espanyol 
 Francisco Coello de Portugal y Quesada (Mancha Real, 1822 - Madrid, 1898), cartògraf